Манго () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 1288 человек (2008 г.), плотность населения составляет 68 чел./км². Занимает площадь 19 км². Почтовый индекс — 12056. Телефонный код — 0141.

Покровителем коммуны почитается святой Христофор, день памяти — 25 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/